Халастра () — малый город в Греции. Расположен близ устья реки Вардар (Аксиос), на левом (восточном) берегу реки, в 6 км от побережья залива Термаикос Эгейского моря. Расположен на высоте 8 м над уровнем моря. Относится к общине Дельта в периферийной единице Салоники в периферии Центральная Македония. Площадь 98,449 км². Население 7270 человек по переписи 2011 года.

По южной окраине города проходит Автострада 1 (Европейский маршрут E92).

История 

Халастра или Халестра () — древний город в Мигдонии в древней Македонии, упоминаемый Геродотом и Плутархом.

Болгарское село называлось Кулакия или Колакия. До 1926 году греческое название было Кулукья (). В 1926 году () село переименовано в Халастра, в 1955 году () — в Пиргос (), в 1980 году () — вновь в Халастра.

Население

Примечания 

Города Греции
Салоники
Города Древней Греции